|-
| 152201 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152202 - || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152203 - || || 27 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 152204 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152205 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152206 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152207 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152208 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152209 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152210 - || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152211 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152212 - || 2005 RG || 1 de setembre de 2005 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 152213 - || || 6 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152214 - || || 2 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152215 - || || 3 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152216 - || || 3 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152217 Akosipov || || 10 de setembre de 2005 || Andrushivka || Andrushivka
|-
| 152218 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152219 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152220 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152221 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152222 - || || 12 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152223 - || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152224 - || 2005 SJ || 20 de setembre de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 152225 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152226 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152227 Argoli || || 24 de setembre de 2005 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli
|-
| 152228 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152229 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152230 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152231 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152232 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152233 - || || 25 de setembre de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin-Rehoboth
|-
| 152234 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152235 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152236 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152237 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152238 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152239 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152240 - || || 27 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152241 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152242 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152243 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152244 - || || 24 de setembre de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 152245 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152246 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152247 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152248 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152249 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152250 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152251 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152252 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152253 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152254 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152255 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152256 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152257 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152258 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152259 - || || 29 de setembre de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 152260 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152261 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152262 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152263 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152264 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152265 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152266 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152267 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152268 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152269 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152270 - || || 30 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152271 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152272 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152273 - || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152274 - || || 30 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152275 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152276 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152277 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152278 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152279 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152280 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152281 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152282 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152283 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152284 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152285 - || || 2 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152286 - || || 2 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152287 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152288 - || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152289 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152290 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152291 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152292 - || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152293 - || || 1 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152294 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152295 - || || 4 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152296 - || || 3 d'octubre de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 152297 - || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152298 - || || 9 d'octubre de 2005 || Great Shefford || Great Shefford
|-
| 152299 - || || 11 d'octubre de 2005 || Uccle || P. De Cat
|-
| 152300 - || || 11 d'octubre de 2005 || Uccle || T. Pauwels
|-
|}

2